Een overzicht van RSC Anderlecht in het seizoen 1971/72, waarin de club de dubbel won.

Spelerskern

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Anderlecht in het seizoen 1971-1972 deelnam.

Uitrustingen

Transfers

Zomer

Competitie

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken 
De spelers met de meeste wedstrijden zijn in het groen aangeduid, de spelers met de meeste doelpunten in het geel.

Afbeeldingen

Externe links
Officiële site

RSC Anderlecht naar seizoen